Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 40-es, továbbá -es, , 40A, 40B, 40C, 40E, 40É, 40Y, illetve H40-es, H40L jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 40-es busz (Balatonfüred)

 40-es busz (Budapest)
 40B busz (Budapest)
 40E busz (Budapest)
 -es busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
 40A busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest, 1982–1995)megszűnt
  busz (Budapest, 2002–2008)megszűnt
 40É busz (Budapest, 2002–2005)megszűnt
 40Y busz (Budapest, 1961–1963)megszűnt

 40-es busz (Debrecen)megszűnt

 40-es busz (Dunaújváros)

 40E busz (Nagykanizsa)megszűnt

 40-es busz (Nyíregyháza)megszűnt
 H40-es busz (Nyíregyháza)
 H40L busz (Nyíregyháza)megszűnt

 40-es busz (Pécs)

 40-es busz (Szeged)megszűnt
 40C busz (Szeged)időszakos
 
 40-es busz (Székesfehérvár)